Saarbriukenis Moedani (deutsch Saarbrücker Platz) steht für:

 Saarbriueknis Moedani (Platz), einen Platz in Tbilissi
 Saarbriukenis Moedani (Metro Tbilissi), eine im Bau befindliche Station der Metro Tbilissi